Ve sci-fi universu Hvězdné brány se objevuje několik fiktivních prvků a materiálů, na kterých se frančíza do velké míry zakládá (hlavně na naquadahu, z něhož se skládají samotné hvězdné brány). Fiktivních materiálů využívá v naší galaxii i v galaxii Pegasu mnoho různých ras mnoha různými způsoby (nejčastěji však pro bojové systémy). U fiktivních prvků není přesně známo, kde v periodické tabulce prvků by se měly vyskytovat, určitě by se však jednalo o (vesměs přírodní) transurany.

Naquadah 
Naquadah [nakadah] je supertěžký supravodivý kov schopný uvolňovat několikasetnásobně vyšší množství energie než jakýkoliv pozemský materiál. Je to prvek transuranový, má tedy větší jádro než uran. Přesto je za normálních podmínek stabilní a nevydává radiaci. Je extrémně hustý, jedinou cihlu čistého naquadahu musí nést dva Jaffové. Je také velmi vzácný, v naší Sluneční soustavě se nevyskytuje vůbec. Doly na naquadah jsou například na planetách P8X-412 a P5S-117. Naquadah v tekuté formě má neonově zelenou barvu. 

Využití
Je základem veškeré technologie Goa'uldů. Ti ho využívají jako stavební materiál  nebo zdroj energie (často v tekuté formě) pro tyčové zbraně, zat'nik'ately, naqadahové bomby, goa'uldské vesmírné lodě. Pro ovládání goa'uldské ozbrojené ruky a léčebného zařízení, které se ovládají myslí, je zapotřebí mít stopové množství naquadahu v krvi. Jsou z něj postaveny i samotné hvězdné brány a získává z něj energii naquadahový generátor (naqadahový generátor je hlavním napájecím prvkem pozemských lodí třídy X-304). 

Atomová bomba obohacená o tento prvek má několiksetkrát větší ničivou sílu. Pokud je poslána na planetu, kde se naquadah přirozeně vyskytuje, může dojít k řetězové reakci a celá planeta se roztaví.

Naquadria 
Naquadria [nakadrie] je extrémně nestabilní uměle vytvořený derivát naquadahu a má několiksetkrát vyšší energetický potenciál než samotný naquadah.

Před několika tisíci lety Goa'uld Tanos na planetě Langara (planetě Jonase Quinna) experimentoval s tamními ložisky naquadahu, za účelem exponenciálního umocnění jeho energetického potenciálu. Vyrobil malé množství naquadrie v laboratoři, ale jeho experiment se nezdařil a došlo k řetězové reakci, konverzi naquadahu na naquadrii, doprovázené velkým výbuchem. K této reakci došlo i přirozeně na jiných planetách (zatím však dějově nepotvrzeno), těch je však velmi málo. (př: Ikarus)
Naquadria je velmi radioaktivní a u lidí způsobuje schizofrenii. 

Využití
Získávat energii z naquadrie je příliš nebezpečné, proto se musí kompenzovat energetické výkyvy, ale to je velmi složité kvůli její nestabilitě.

Naquadria lze použít pro hyperprostorový generátor (velmi nestabilní a nebezpečné), naquadriovou bombu (Mk - IX), atomovou bombu obohacenou naquadrií, která má mnohem větší ničivou sílu než bomba samotná.

Trinium 
Trinium je nejpevnější známý kov, ovšem v surovém stavu je křehký, ale po vyčištění je až stokrát tvrdší a zároveň lehčí než ocel.

Trinium je hojně využíváno vyspělými civilizacemi ke stavbě vesmírných lodí i jiných technologií. Asgardi jej navíc dokáží upravovat zkombinováním trinia, uhlíku a naquahdahu pro vytvoření extrémně pevné a pružné slitiny, kterou použili na první loď třídy O'Neill.

Využití
Trinium se používá pro stavbu pozemských vesmírných lodí (tříd X-303 a X-304). Ze slitiny trinia a titanu se také skládá ochranný kryt pozemské hvězdné brány, nazývaný Iris. Na triniu se také zakládají tollánské technologie.

Neutronium 
Neutronium je velmi vzácným prvkem. Je základem většiny asgardských technologií, zároveň je však nutný pro výrobu lidské formy replikátora.

Maclarium 
Maclarium původním názvem HU-2340 je uměle vytvořený supertěžký prvek s atomovou váhou nad 200 pojmenovaný po svém smyšleném tvůrci, fyziku dr. MacLarenovi. V epizodě Rudé nebe se SG-1 pokusila zavést Maclarium do slunce planety K'Tau, aby neutralizovalo cizí atomy plutonia a tím zastavilo reakci, která by nakonec učinila planetu K'Tau neobyvatelnou.

Související články 
 Technologie ve Hvězdné bráně
Hvězdná brána

Materiály
Fiktivní materiály